Die Abkürzung FHQ steht für:

 Force Headquarters, ein beweglicher multinationaler Gefechtsstand zur Führung von Verbänden bei Auslandseinsätzen im Rahmen von EU- und NATO-Operationen
 Führerhauptquartier, Befehlsstand Adolf Hitlers während des Zweiten Weltkrieges
 First Hour Quintet, Definition zeitkritischer Patientenzustände bei denen der Rettungsdienst wesentlich den Heilungserfolg beeinflussen kann

FHQ